Jack Bauer (1985-), coureur cycliste néo-zélandais

Fiction 
 Jack Bauer, un personnage de fiction de la série télévisée américaine 24 (en français, selon les chaînes : 24 ou 24 heures chrono)